Bataille de Kareto (2016)
 Bataille de Kareto (2019)